Ylinenrivier (Övertorneå), een rivier binnen de Zweedse gemeente Övertorneå
Ylinenrivier (Pajala), een rivier, die stroomt in de Zweedse gemeente Pajala